L'édition 2000-2001 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remportée par le SCRA Saint-Omer.

Participants 

 HC Quévert
 SCRA Saint-Omer
 LV La Roche-sur-Yon
 Nantes ARH
 SA Mérignac
 US Coutras
 ROC Vaulx-en-Velin
 RS Gujan-Mestras
 CS Noisy-le-Grand
 US Villejuif
 SPRS Ploufragan
 AL Quimper

Classement 
Le SCRA Saint-Omer est champion de France 2000-2001 de rink hockey. Les équipes de l'AL Quimper et du SPRS Ploufragan sont reléguées en Nationale 2.

|valign="top"|

|}

Play-off 

|}

|}

|}

Notes et références

Liens externes 
Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
Résultats

2001
Rink hockey M1
France N1 2000-2001
France N1 2000-2001